Пе́нтикяйнен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1964) — главный редактор газеты Helsingin Sanomat (2010—2013).
 Пентикяйнен, Тейво (1917—2006) — финский математик.